Occupation de la France par l'Allemagne peut désigner :
 l'occupation de la France à la fin du Premier Empire (1815-1818), entre autres par plusieurs États allemands (Prusse, Bade et Saxe, Bavière, Hesse et Wurtemberg, Autriche ; les autres occupants étant la Grande-Bretagne, la Russie, la Suisse et la Sardaigne) ;
 l'occupation de la France par l'Allemagne de 1870 à 1873 ;
 l'occupation du Nord-Est de la France par l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918) ;
 l'occupation de la France par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale (1940-1944) ;
 l'administration militaire de la Belgique et du Nord de la France (1940-1944).